Broken River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Broken River, Victoria, vattendrag, 
 Broken River, Queensland, vattendrag, 

Robotskapade Australienförgreningar